Non-Summit () ist eine südkoreanische Talk-Fernsehsendung. Die Sendung wird vom koreanischen Sender JTBC seit dem 7. Juli 2014 einmal in der Woche Montags abends ausgestrahlt. In ihr diskutieren elf Ausländer mit meist einem koreanischen Gast ihre jeweilige Sicht auf die koreanische Lebensweise und Kultur aus der Sicht eines in Südkorea lebendes Ausländers. Moderiert wird die Talkshow von zwei südkoreanischen Comedians und einem Sänger.

Mitglieder

Episodenliste 
Episoden

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Webseite

Fernsehsendung (Südkorea)
Talkshow (Fernsehen)
Fernsehsendung der 2010er Jahre